Heilig Hartbeeld (Gemert, Kerkstraat) (1930)
Heilig Hartbeeld (Gemert, Prins Bernhardlaan) (1918)